Le Fils aîné (pièce de théâtre) 1967
 Le Fils aîné (téléfilm), 1975